Olaszország
Tramonti, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében
Tramonti di Sopra, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Pordenone megyében
Tramonti di Sotto, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Pordenone megyében